Чемпионат мира по трековым велогонкам 1990 года прошёл в Маэбаси (Япония).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1990